Waggner ist der Familienname folgender Personen:
 George Waggner (1894–1984), US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Schauspieler 
 Leah Waggner (1927–2015), US-amerikanische Schauspielerin 
 Prentiss Waggner (* 1990), US-amerikanischer American-Football-Spieler 

Siehe auch:
 Waggoner